Koni steht für:

 Koni (Elfenbeinküste), eine Stadt in der Elfenbeinküste
 Koni (Hund), der Labrador Wladimir Putins
 Koni, eine Schreibvariante der westafrikanischen Sprache Konni
 Koni B. V., niederländischer Hersteller von Stoßdämpfern
 Koni-Klasse, der NATO-Codename für eine Klasse von sowjetischen Kriegsschiffen

Koni ist der Name folgender Personen:

 Koni De Winter (* 2002), belgischer Fußballspieler

Koni ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Obaid Koni (* 1979), katarischer Fußballspieler
 Dominic Aboy Koni (* 1991), südsudanesischer Fußballspieler
 Ibrahim al-Koni (* 1948), libyscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Coni
 Cony